Collongues ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Collongues (Alpes-Maritimes) im Département Alpes-Maritimes
Collongues (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

Siehe auch:
Collonge
Collonges
Collongue, Ortsteil der Gemeinde Simiane-Collongue im Département Bouches-du-Rhône